Der Dubai Squash Cup 2014 fand vom 23. bis 27. November 2014 in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Das Squashturnier der Herren, das erstmals ausgetragen wurde, war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie International 25. Das Preisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Turniersieger wurde der topgesetzte Karim Abdel Gawad, der sich gegen den an Position zwei gesetzten Chris Simpson mit 5:11, 11:6, 11:8, 6:11 und 11:4 durchsetzte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz besteht aus 32 Spielern, davon acht Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Aamir Malik einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2014/15
Squashturnier in Dubai